Diagonale peut désigner :

Mathématiques 
 une diagonale, une droite qui relie deux sommets non consécutifs d'un polygone ;
 la diagonale d'une série ;
 matrice diagonale (voir aussi matrice diagonalisable et diagonalisation) ;
 une diagonale partielle, diagonale morcelée d'une matrice en deux dimensions.

Cinéma 

 Diagonale, festival du film autrichien de Graz ;
 La Diagonale du fou, film français de 1984 ;
 Diagonale (productions) est une maison de production fondée par Paul Vecchiali en 1976

Sport 
 Diagonale, magazine officiel de l'AS Monaco Football Club ;
 les Diagonales de france, parcours cyclistes ;
 Diagonale des fous, course d'ultra-trail à La Réunion.

Géographie 
 la  diagonale continentale, frange territoriale transfrontalière franco-hispano-portugaise ;
 Liste des routes diagonales (Brésil), routes brésiliennes ;
 L'avenue Diagonale, une des principales artères de Barcelone.